

Astronomia 
 Ayr – cratere meteoritico di Marte

Codici 
 AYR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Ayr (Australia)
 ayr – codice ISO 639-3 della lingua aymara centrale

Geografia 

 Ayr – città del Queensland

 Ayr – città dell'Ontario 

 Ayr, grafia alternativa di Aïr – regione e massiccio montuoso del Niger

 Ayr – città della Scozia

 Ayr – città della Contea di Cass, Dakota del Nord 
 Ayr – villaggio della Contea di Adams, Nebraska
 Ayr – township della Contea di Fulton, Pennsylvania